Рагуза може да се отнася за:

 Рагуза – град в южна Италия, остров Сицилия
 Рагуза – италианска провинция, остров Сицилия
 Рагуза - (на лат.) средновековното име на Дубровник
 Рагуза - (на лат.) едноименното название по града на Дубровнишката република